Een verkeersweg:
 N703 (Frankrijk)
 N703 (Nederland), zie Provinciale weg 703

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing